

Geografia

Austria 
 Lienz – powiat w kraju związkowym Tyrol
 Lienz – miasto w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz

Szwajcaria 
 Lienz – miejscowość

Zobacz też 
 Egger-Lienz
 Linz